Ryan (Iowa) — cidade do estado de Iowa, Estados Unidos
Ryan (Oklahoma) — cidade do estado de Oklahoma, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos